Bogoródskoie (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Bogoródskoie (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Bogoródskoie (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Bogoródskoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia